Lea – imię żeńskie
 Lea – rzymska matrona, uczennica i dobrodziejka św. Hieronima ze Strydonu
 Lea – postać biblijna
 Lea – rzeka w Anglii
 Lea – hrabstwo w USA, w stanie Nowy Meksyk

Miejscowości w Anglii:
 Lea – miejscowość w hrabstwie Cheshire
 Lea – miejscowość w hrabstwie Derbyshire
 Lea – miejscowość w hrabstwie Devon
 Lea – miejscowość w hrabstwie Herefordshire
 Lea – miejscowość w hrabstwie Lancashire
 Lea – miejscowość w hrabstwie Lincolnshire
 Lea – miejscowość w hrabstwie Shropshire
 Lea – miejscowość w hrabstwie Shropshire
 Lea – miejscowość w hrabstwie Wiltshire

Osoby o nazwisku Lea:
 Arthur Mills Lea